

Ґлови — село в гміні Ґонсава Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґлови — село в гміні Брудзев Турецького повіту Великопольського воєводства